Doryan-Emmanuel Rappaz, né le  à Genève, est un compositeur de musique classique suisse. Créateur de musique symphonique, de musique de chambre et d'œuvres pour piano seul, il est également le fondateur de l'association d'intérêt public genevoise GenevArte.

Biographie 
Doryan Emmanuel Rappaz démarre l'étude de la musique classique à l'âge de 14 ans avec le piano. Après un court passage dans les classes du conservatoire de Genève, il décide de suivre un parcours autodidacte.

Les compositions de Doryan-Emmanuel Rappaz ont été jouées par des artistes tels que François-Xavier Poizat, Nadège Rochat, Finghin Collins, ainsi que par des formations orchestrales telles que les musiciens de l'Orchestre de la Suisse romande et la Camerata Armin Jordan, l', l'Orchestre de Chambre d'Anjou, l'Orchestre symphonique de Dubrovnik.

Œuvres 
 Sérénade pour cordes, opus 1
 Trio "Fantaisie", opus 2
 Concerto pour piano No.1, opus 3
 14 Solitudes pour piano seul, opus 4
 Trio pour clarinette, opus 5
 Prélude pour piano et violon, opus 6
 Concerto pour piano No.2, opus 7
 Poème pour flûte, violon, violoncelle et harpe, opus 8
 Concerto pour violon No.1, opus 9
 Poème Symphonique pour harpe, opus 10
 Fantaisie concertante, opus 11
 Double Concerto pour piano et violon, opus 12
 Quatuor à cordes "Suites folkloriques", opus 13
 Elégie pour piano et violoncelle, opus 14
 Concerto pour violoncelle, opus 15
 Grande Messe, opus 16
 Concerto pour guitare, opus 17
 Sérénade pour cordes "les Noces", opus 18
 Concerto pour violon No.2, opus 19
 Jour de Pluie, opus 20
 Nocturne orchestral pour violon et alto, opus 21
 Symphonie No.1, opus 22
 Almanachimère (poème pour piano et orchestre), opus 23
 Opéra - Fritz et Rachel, opus 24
 Limbes, opus 25
 Le Songe de Prométhée, opus 26
 Scherzo pour piano, opus 27
 Romance pour deux piano, opus 28
 Le Porteur de Lumière, opus 29
 Concerto pour piano No.3, opus 30
 Ballade, opus 31
 Opéra - Le Chevalier et la Rose, opus 32
 Nuit d'Automne, opus 33

Notes et références 

Naissance en juillet 1986
Naissance à Genève
Compositeur suisse de musique classique de la période contemporaine